Toponímia:
 Bronson (Florida)
 Bronson (Iowa)
 Bronson (Kansas)
 East Bronson, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Lake Bronson, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Biografies:
 Amos Bronson Alcott (Wolcott, Connecticut, 1799 - 1888, Boston), pedagog estatunidenc
 Charles Bronson (Ehrenfeld, 1921 − Los Angeles, 2003), actor estatunidenc